Хубаев — фамилия; имеет женскую форму Хубаева.
 Хубаев, Владимир Иванович (1905—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Хубаев, Геннадий Александрович (1912—1971, Москва) — советский партийный деятель.